La saison 1979 du Championnat du Danemark de football était la  du championnat de première division au Danemark. Les 16 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'un poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les trois derniers du classement en fin de saison sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est l'Esbjerg fB qui remporte la compétition en terminant en tête de la poule. C'est le  de champion du Danemark de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Résultats complets : classement et tableau des scores

Championnat du Danemark de football
Danemark
1979 au Danemark